Akira — mangá japonês
Akira (filme) — filme de animação japonês de 1988
Akira Raijin — lutador de wrestling japonês

Desambiguações de antropônimos